Tenojoki ist

 der finnische Name des Flusses Tanaelva
 ein Asteroid des Hauptgürtels, siehe (2774) Tenojoki